[[Файл:Anguilla anguilla.jpg|240px|right|thumb|'Anguilla anguilla]]

Список риб Білорусі неповний і включає в себе 49 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Білорусі.

 A 
 Abramis brama Acipenser ruthenus Alburnoides bipunctatus Alburnus alburnus  Ameiurus nebulosus  Anguilla anguilla  Aspius aspius  B 
 Ballerus ballerus  Barbatula barbatula  Barbus barbus  Barbus meridionalis Blicca bjoerkna  C 
 Carassius auratus auratus Carassius carassius  Carassius gibelio  Cobitis taenia  Coregonus maraenoides Coregonus peled  Cottus gobio  Cottus poecilopus Ctenopharyngodon idella  Cyprinus carpio carpio  Cyprinus carpio haematopterus E 
 Eudontomyzon mariae  G 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus Gobio gobio  Gymnocephalus acerina H 
 Hypophthalmichthys nobilis L 
 Lampetra fluviatilis  Lampetra planeri  Lepomis gibbosus  Leucaspius delineatus Leuciscus idus  Leuciscus leuciscus M 
 Micropterus salmoides  P 
 Pelecus cultratus  Phoxinus phoxinus  Proterorhinus semilunaris Pungitius pungitius  R 
 Rhodeus amarus Rhynchocypris percnurus S 
 Sabanejewia baltica  Scardinius erythrophthalmus  Silurus glanis  Squalius cephalus  T 
 Thymallus thymallus  Tinca tinca  U 
 Umbra krameri  V 
 Vimba vimba''

Примітки

Література 

 Aps, R., Sharp, R. & Kutonova, T., 2004. Freshwater Fisheries in Central & Eastern Europe: the Challenge of Sustainability, Overview Report. Varsòvia, pp. 56-81.
 Konchits, V.V., 2001. Analysis of the status of fish farming and fishing in the Republic of Belarus (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi). 17: 5-21.
 Kottelat, M. I J. Freyhof, 2008: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Suïssa i Freyhof, Berlín, Alemanya. Publications Kottelat. Handbook of European Freshwater Fishes.: xiii+ 1-646.
 Romanenko, V.D., Afanas'ev, S.A., Petukhov, V.B., Vasenko, A.G. & Kostousov, V.G., 2003. Impact of fisheries on biological diversity in the basin of River Dnepr. Identification of gaps and problems. Kiev, «Akademperiodika», 188 pp.
 V.F. Loginov (ed.), 2002. Natural environment of Belarus. Minsk, «BIP-S», 424 pp.
 Zhukov, P.I., 1965. Fishes of Belorussia. Minsk, «Nauka i tekhnika», 416 pp.
 Zhukov, P.I., 1997. Dynamics of fish catches in water bodies of Belarus in 1945—1995 (Voprosy rybnogo khozyaystva Belarusi), 15: 105—118.

Посилання 
 FAO - National Aquaculture Sector Overview - Belarus

Див. також 
Список риб Дніпра

Білорусь
Списки:Білорусь
Риби Білорусі